The Sessions – gruppo musicale canadese
The Sessions – album del 1995 dei The Stranglers
The Sessions - Gli incontri (The Sessions) – film del 2012 diretto da Ben Lewin